Het WTA-tennistoernooi van Toronto (officieel Rogers Cup) van 2011 vond plaats van 8 tot en met 14 augustus 2011 in de Canadese stad Toronto. Het was de 110e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Montreal/Toronto 2011. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Het toernooi van 2011 trok 134.353 toeschouwers.

Enkelspel

Samenvatting 
Aan het toernooi namen 27 speelsters uit de top 30 deel.

Titelverdedigster Caroline Wozniacki was nummer een op de plaatsingslijst. Zij bracht het niet verder dan de tweede ronde. Ook het tweede reekshoofd, de Belgische Kim Clijsters, sneuvelde in de tweede ronde.

De ongeplaatste Serena Williams uit de Verenigde Staten (op dat moment WTA-positie 79) won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tiende geplaatste Australische Samantha Stosur in twee sets. Williams schreef voor de tweede keer het toernooi van Montreal/Toronto op haar naam. Het was haar 39e WTA-titel.

De Belgische Yanina Wickmayer werd al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Geplaatste speelsters

Overige deelnemende speelsters uit de top 30 
 17:  Peng Shuai (WTA-17)
 18:  Ana Ivanović (WTA-18)
 19:  Yanina Wickmayer (WTA-19)
 20:  Julia Görges (WTA-20)
 21:  Shahar Peer (WTA-21)
 22:  Daniela Hantuchová (WTA-22)
 23:  Roberta Vinci (WTA-23)
 24:  Flavia Pennetta (WTA-24)
 25:  Maria Kirilenko (WTA-26)
 26:  Nadja Petrova (WTA-28)
 27:  Jarmila Gajdošová (WTA-29)

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Samenvatting 
Titelverdedigsters Gisela Dulko en Flavia Pennetta stonden als tweede op de plaatsingslijst. Zij bereikten de halve finale, waarin zij werden geklopt door de latere winnaressen.

Het eerste reekshoofd, Květa Peschke en Katarina Srebotnik, moest in de tweede ronde de duimen leggen voor het ongeplaatste Spaanse team Nuria Llagostera Vives en Arantxa Parra Santonja.

Het als derde geplaatste Amerikaanse duo Liezel Huber en Lisa Raymond won het toernooi. Zij hoefden de finale niet te spelen doordat hun beoogde tegenstandsters Viktoryja Azarenka en Maria Kirilenko (het vierde reekshoofd) forfait gaven vanwege een geblesseerde rechterhand van Azarenka. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Huber had daarnaast 44 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Raymond 70.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Enkelspel
 Dubbelspel

2011
Toronto
Sportevenement in Toronto